5. Светско првенство у атлетици у дворани одржано је од 12. до 14. марта 1995. у дворани Сант Ђорди у Барселона (Шпанија).

Такмичило се у 27 дисциплина (14 мушких и 13 женских).

Земље учеснице 
На Светском првенству у дворани 1995, Учествовала су 602 такмичара из 130 земаља. Број спортиста одређене земље дат је у загради поред њеног имена. 

  Азербејџан (3)
  Алжир (2)
  Америчка Девичанска Острва (1)
  Андора (1)
  Ангола (2)
  Аргентина (2)
  Аруба (1)
  Аустралија (8)
  Аустрија (8)
  Бахаме (2)
  Бахреин (1)
  Белгија (3)
  Белорусија (5)
  Бенин (1)
  Бермуди (2)
  Боливија (2)
  Босна и Херцеговина (1)
  Бразил (2)
  Бугарска (10)
  Бурунди (1)
  Гамбија (1)
  Гана (1)
  Грузија (1)
  Грчка (14)
  Гватемала (1)
  Данска (2)
  Доминика (1)
  Египат (1)
  Екваторијална Гвинеја (1)
  Естонија (3)
  Етиопија (1)
  Заир (1)
  Исланд (2)

   Иран (1)
  Ирска (6)
  Израел (1)
  Италија (18)
  Јамајка (9)
  Јапан (6)
  Јерменија (4)
  Југославија (3)
  Јужноафричка Република (2)
  Јужна Кореја (2)
  Казахстан (9)
  Камерун (2)
  Канада (9)
  Катар (3)
  Кенија (2)
  Кина (12)
  Кинески Тајпеј (2)
  Кипар (3)
  Киргистан (1)
  Колумбија (3)
  Конго (1)
  Куба (11)
  Летонија (2)
  Либан (1) 
  Литванија (2)
  Мадагаскар (2)
  Мађарска (4)
  Малави (1)
  Малезија (1)
  Малта (1)
  Мароко (7)
  Мауританија (1)
  Маурицијус (1)

   Мексико (1)
  Мозамбик (2)
  Молдавија (2)
  Монголија (1)
  Немачка (31)
  Нигер (2)
  Нигерија (2)
  Никарагва (1)
  Нови Зеланд (2)
  Норвешка (11)
  Обала Слоноваче (2)
  Оман (1)
  Пакистан (1)
  Панама (1)
  Папуа Нова Гвинеја (1)
  Парагвај (1)
  Перу (1)
  Пољска (3)
  Португалија (9)
  Порторико (1)
  Румунија (15)
  Русија (34)
  Салвадор (1)
  Самоа (1)
  Сан Марино (2)
  Сваѕиленд (1)
  Света Луција (1)
  Сент Винсент и Гренадини (2)
  Сенегал (2) 
  Сејшели (2)
  Сијера Леоне (2)
  Сједињене Америчке Државе (52)

  Словачка (2)
  Словенија (10)
  Судан (1)
  Суринам (1)
  Сирија (1)
  Таџикистан (1)
  Того (1)
  Турска (2)
  Тунис (2)
  Туркменистан (1) 
  Уганда (1)
  Уједињено Краљевство (1)
  Украјина (11)
  Уругвај (1)
  Узбекистан (2)
  Филипини (1)
  Финска (6)
  Француска (21)
  Француска Полинезија (1)
  Хаити (1)
  Холандија (9)
  Холандски Антили (1)
  Хонгконг (1)
  Хондурас (1)
  Хрватска (2)
  Централноафричка Република (1)
  Чад (1)
  Чешка (15)
  Чиле (1)
  Швајцарска (5)
  Шведска (16)
  Шпанија (3

Резултати

Мушкарци

Жене 

[[1]] Првобитно трећа и четврта у трци на 1.500 м Љубов Кремљова из Русије (4:13,19 минута), а Виолета Секељ из  Румуније (4:16,32 минута) накнадоно су дисквалификоване јер су им допинг тестови били позитивни.
[[2]] Победница у бацању кугле Рускиња Лариса Белешенко са 19,93 метара, накнадно је дисквалификована због позитивног допинг теста.

Биланс медаља

Биланс медаља, мушкарци

Биланс медаља, жене 

 Биланс медаља, укупно 

Укупан биланс медаља на Светском првенству 1995. после свих промена преузет са сајта ИААФ.

Табела успешности 
Ово је преглед успешности земаља према осам првопласираних (финалиста) у свим дисциплинама. Бодови су додељивани на овај начин; првопласирани је добијао 8, другопласирани 7 а последњи (осми) 1 бод.

Референце

Спољашње везе 
 Комплетни резултати СП 1995. сајт ИААФ

Светско првенство у атлетици у дворани 1995.
Светско првенство у атлетици у дворани
Атлетика у 1995.
Спорт у Барселони